Mesamphisopus är ett släkte av kräftdjur. Mesamphisopus ingår i familjen Mesamphisopidae. 

Mesamphisopus är enda släktet i familjen Mesamphisopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Mesamphisopus